Walter Brennan –   amerykański aktor
 Máire Brennan – irlandzka wokalistka 
 Joseph Edward Brennan – polityk i prawnik amerykański 
 Eileen Brennan – amerykańska aktorka
 Barbara Brennan – amerykańska uzdrowicielka
 Scott Brennan – australijski wioślarz 
 Temperance Brennan – główna bohaterka powieści antropolog sądowej Kathy Reichs i serialu 
 imię męskie pochodzące od nazwiska Brennan, irl. Ó Braonáin, zbliżone do Brendan

de:Brennan
fr:Brennan
ru:Бреннан